Квинт Фабий Лабеон:

 Квинт Фабий Лабеон (консул);
 Квинт Фабий Лабеон (претор).